Racibory peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Racibory, village de la voïvodie de Mazovie
 Racibory, village de la voïvodie de Podlachie